Филип Денис Фил Айви Младши () е професионален покер играч от САЩ.

Биография 
Роден е в Ривърсайд, Калифорния. Живее в американския град Лас Вегас, щата Невада, наречен Меката на покера.

Айви е събрал над $12 000 000 от покер и е най-богатият покер играч в световен мащаб.

Обича да се занимава с онлайн залози, покер, голф, видео игри и харесва много Бъфало Бил.

Успехи

Световен покер тур

Световни серии по покер

Европейски покер тур

Източници 

Американски покер играчи
Родени в Ривърсайд (Калифорния)